A designação de Bayer Kappa Apodis é compartilhada por duas estrelas na constelação de Apus:
Kappa¹ Apodis
Kappa² Apodis